

Geografia

Austria 
 Nikolsdorf – comune nel distretto di Lienz (Tirolo)
 Nikolsdorf – quartiere nel distretto di Margareten (Vienna)

Germania 
 Nikolsdorf – ex comune ora frazione di Königstein, città nel circondario della Svizzera Sassone-Osterzgebirge (Sassonia)